Stargazing – album degli Alpha del 2003
 Stargazing – singolo di Leon Jackson del 2009
 Stargazing – EP di Kygo del 2017
 Stargazing – singolo di Kygo del 2017